Petrovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Petrovice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Hradec Králové), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, lat 50,24, long 17,45), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 50,12, long 16,61), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,07, long 13,64), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 49,99, long 16,54), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 49,55, long 14,34), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren, Okres Blansko), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Petrovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren, lat 49,01, long 16,29), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar